Леони́д Клю́ев:
 Клюев, Леонид Лаврович (1880—1943) — русский и советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Клюев, Леонид Михайлович (1940—1981) — советский футболист.